Luis Calvo puede referirse a:

 Luis Calvo Andaluz (1898-1991), escritor y periodista español, director de ABC;
 Luis Calvo Mackenna (1872-1937), médico chileno especializado en pediatría;
 Luis Calvo Merino (1948-2011), diplomático español;
 Luis Calvo Teixeira (1936-2015), director, realizador y guionista de televisión español;
 Rafael Luis Calvo Muñoz (1911-1988), actor español;
 Provincia de Luis Calvo, provincia del Departamento de Chuquisaca, Bolivia.